Вертикальные формы () — блок стандарта Юникод. Содержит вертикальные знаки пунктуации, используемые в китайской письменности, для совместимости с , таким образом являясь расширением блока Совместимые формы ККЯ.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Совместимые формы ККЯ

Примечания